Влади́мир Влади́мирович Козло́в: Козлов, Владимир Владимирович (род. 1946) — советский футболист и тренер.
 Козлов, Владимир Владимирович (род. 1972) — российский писатель, переводчик, журналист, сценарист и режиссёр.
 Козлов, Владимир Владимирович (род. 1985) — белорусский легкоатлет, метатель копья.